Rittich ist der Familienname folgender Personen:

 David Rittich (* 1992), tschechischer Eishockeytorwart
 Werner Rittich (1906–1978), deutscher Kulturjournalist